Young River ist der Name folgender Flüsse:

 Young River (Indischer Ozean) in Western Australia, Australien
 Young River (Kalgan River) in Western Australia, Australien
 Young River (Neuseeland) in der Region Otago, Neuseeland

Young River steht für:
 Young River (Musikgruppe) aus Kanada

Siehe auch:
 Youngs River, Fluss in Oregon, Vereinigte Staaten